Чемпіонат Казахстану з футболу 2022 — 31-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона всьоме здобула Астана.

Команди учасники чемпіонату

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 
 Офіційний вебсайт  

2022
Казахстан
2022 у казахському спорті